Cottica (rivier), een rivier in het noorden van Suriname
Cottica (plaats), een plaats in het Surinaamse district Sipaliwini op de grens met Frans-Guyana
Cottica (district), een voormalig Surinaams district met Ephrata als hoofdplaats
Lawa Cottica Airstrip, een vliegveld bij Cottica